Zhongzhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongzhai (ort), Hunan, 
 Zhongzhai (socken i Kina, Guizhou), 
 Zhongzhai (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar